Ucrania es un país de Europa oriental; El término también puede referirse a:

Historia 
 Comisariado de Ucrania, unidad administrativa de la Alemania nazi;
 Estado ucraniano, estado surgido tras la disolución del Imperio ruso;
 República Popular Ucraniana, república pre-soviética;
 República Popular de Ucrania Occidental, república efímera surgida tras la disolución del Imperio ruso;
 República Socialista Soviética de Ucrania, antigua república soviética;
 Ucrania Dniéper, territorio del antiguo Imperio ruso;
 Ucrania Sloboda, territorio del antiguo Imperio ruso;
 Ucrania del Segura, nombre dado a San Fulgencio (Alicante) durante la guerra civil española;

Otros 
 (1709) Ukraina, un asteroide del cinturón de asteroides;
 Estadio Ucrania, de la ciudad de Lviv, Ucrania; o
 Hotel Ucrania, hotel del centro de Kiev.